Фуэнан () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Кемпер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Беноде, Гуэнак, Клоар-Фуэнан, Ла-Форе-Фуэнан, Плёван, Сент-Эварзек и Фуэнан.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошла одна коммуна кантона Кемпер-2.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Беноде (3 616 чел.)
 Гуэнак (2 786 чел.)
 Клоар-Фуэнан (2 080 чел.)
 Ла-Форе-Фуэнан (3 438 чел.)
 Плёван (3 188 чел.)
 Сент-Эварзек (3 503 чел.)
 Фуэнан (9 864 чел.)
 Эрге-Габерик (8 434 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 36,9 % голосов против 17,1 % у Марин Ле Пен и 16,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 69,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,7 %, Франсуа Фийон – 22,7 %, Жан-Люк Меланшон – 15,3 %, Марин Ле Пен – 12,9 %; 2 тур: Макрон – 78,5 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,7 %, Николя Саркози — 28,9 %, Марин Ле Пен — 12,1 %; 2 тур: Олланд — 53,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют член совета коммуны Эрге-Габерик Ален Ле Гран (Alain Le Grand) и вице-мэр коммуны Фуэнан Лор Карамаро (Laure Caramaro) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер